La route départementale 31, ou RD 31, ou D31, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Céreste à Céreste.
 dans le département de la Mayenne, elle relie Laval à Landivy, reprenant les anciennes RN 798 et RN 799, déclassées en 1972.
 dans le département de l'Essonne, elle relie La Ferté-Alais à Limeil-Brévannes

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de la Mayenne
 Routes de l'Essonne

031